Никола́й Степа́нов:
 
 Степанов, Николай Васильевич (1857—1914) — русский преподаватель физики, хронолог, введший в научный оборот понятия ультра- и circa-мартовского стилей.
 Степанов, Николай Васильевич (1907 — ?) — советский деятель образования, директор Горьковского педагогического института (1939—1944) и МГИМО (1944—1946).
 
 Степанов, Николай Георгиевич (1910—1988) — советский авиационный инженер, Герой Социалистического Труда (1963).
 
 
 Степанов, Николай Лаврентьевич (1911—1982) — советский артист цирка, акробат, режиссёр, педагог.
 Степанов, Николай Леонидович (1902—1972) — советский литературовед.
 Степанов, Николай Михайлович (1896—1960) — советский врач-хирург, учёный, доктор медицинских наук (1939).
 Степанов, Николай Никитич (1902—1986) — генерал-майор.
 Степанов, Николай Никитович (1919—2008) — военный лётчик, Герой Советского Союза (1945).
 Степанов, Николай Николаевич (1905—1981) — советский историк и этнограф, профессор ЛГПИ им. А. И. Герцена.
 
 Степанов, Николай Саввич (1923—1992) — Герой Советского Союза.
 Степанов, Николай Степанович (1914—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Степанов, Николай Фёдорович (род. 1934) — советский и российский химик, специалист в области квантовой химии.
 Степанов, Николай Филиппович (1886—1981) — русский писатель и публицист, общественный деятель правого направления.